Суперкубок Туреччини з футболу 2017 — 44-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 серпня 2017 року між чемпіоном Туреччини «Бешікташем» та володарем кубка Туреччини «Коньяспором».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2017
Туреччина
Серпень 2017
2017 у турецькому спорті